Hrvatska
 Dubovik (Podcrkavlje), naselje u općini Podcrkavlje

Crna Gora
 Dubovik (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje